Mozin ist der Familienname folgender Personen:

 Charles Mozin (1806–1862), französischer Maler
 Dominique Mozin (1771–1840), französischer Priester, Lexikograf und Romanist
 Karlheinz Mozin (1934–2011), deutscher Fußballspieler
 Théodore Mozin (1818–1850), französischer Komponist und Musikpädagoge